Barthez ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Charles Ernest Barthez (1811–1891), französischer Kinderarzt
 Fabien Barthez (* 1971), französischer Fußballtorwart
 Guillaume Barthez de Marmorières (1707–1799), französischer Ingenieur und Enzyklopädist
 Paul Joseph Barthez (1734–1806), französischer Mediziner

Siehe auch:
 Barthet